Аллен Чарльз «Чак» Терри (; родился 27 сентября 1950 года, Лонг-Бич, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Лонг-Бич, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 29-им номером командой «Милуоки Бакс». 13 октября этого же года дебютировал в НБА в матче против «Финикс Санз». Всего Чак провёл за «Бакс» 2 сезона. Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Нетс». С последней стал чемпионом АБА в 1976 году. В 1977 году завершил карьеру профессионального баскетболиста.

Был включен в состав сборной США на Панамериканские игры 1971 в Кали (Колумбия).

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Родившиеся в Лонг-Биче
Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»